MIM steht für:
 Marktintegrationsmodell (Erneuerbare-Energien-Gesetz) für Photovoltaikanlagen
 Master in International Management, Programm der CEMS
 Master in Information Management, Studiengang an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster
 Master in Management, Universitätslehrgang
 Metal Injection Molding, Pulverspritzgießen
 Meteorologisches Institut München an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 MIM-Datei, Dateiformat
 multi-ion monitoring mode, eine Messmethode in der Massenspektrometrie
 Musikinstrumenten-Museum Berlin
 Musikinstrumentenmuseum Brüssel
 Muslim Independence Movement, siehe Moros (Volk)
 Metal Insulator Metal (englisch, dt. Metall-Nichtleiter-Metall), eine Dünnschichtfolge in der Halbleitertechnik, die beispielsweise für integrierte Kondensatoren oder speziellen Transistorvarianten eingesetzt wird
 Mobile Interceptor Missile
 Merimbula Airport (IATA-Code), Flughafen von Merimbula, Bega Valley Shire, New South Wales, Australien
 römische Zahldarstellung für 1999

Mim steht für:
 Mīm, arabischer Buchstabe

Mim ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Mim (eigentlich: Peter Stefanow Todorow; * 1952), deutscher Pantomime, Dozent und Trainer für Körpersprache und nonverbale Kommunikation

mim steht für:
 Alacatlatzala (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Siehe auch:

 Mimm

MIM